Valerius (hunkøn Valeria) er nomen for en af de ældste patriciske slægter i Romerriget. 

Adelsslægter fra Romerriget